Egerton Leigh peut faire référence à :
  (1815-1876), propriétaire des domaines, homme politique, auteur et militaire 
  (1702-1760), vicaire épiscopal anglican
 Sir Egerton Leigh,  (1733–1781)
 Sir Egerton Leigh,  (1762–1818)